Mbandaka est une ville de la République démocratique du Congo ;
 Mbandaka est une commune de la ville de Mbandaka en République démocratique du Congo.